Fresia bezeichnet:

 Fresia (Chile), Gemeinde in Chile
 Fresia (Schnellboot), Schnellboot der chilenischen Marine (1964)
 Fresia (U-Boot), U-Boot der chilenischen Marine (1915)
 Fresia (Insel), eine Insel im Lago Puyehue in Chile